Уоррингтон:

 Уоррингтон — город и унитарная единица на севере церемониального графства Чешир. 
 Уоррингтон — статистически обособленная местность, расположенная в округе Эскамбиа (штат Флорида, США).